Die Saison 2010/11 war die 51. Spielzeit der Eredivisie, der höchsten niederländischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt neunten Mal in der Vereinsgeschichte HYS The Hague.

Modus 

In der Hauptrunde nahmen die Eredivisie-Teilnehmer am North Sea Cup teil. Gemäß ihrer Platzierung dort wurden die Playoff-Paarungen für die Eredivisie-Spielzeit bestimmt.

Playoffs

Weblinks 
 

2010
Eishockeysaison 2010/11